Maria Letizia Ramolino, Bonaparte de casada, mare de Napoleó Bonaparte
 Maria Letizia Bonaparte, segona esposa d'Amadeu I de Savoia